Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Големите шпионки“ с оригиналните дати на излъчване в България по Disney Channel.

Големите шпионки
Големите шпионки
Големите шпионки